Сен-Сове́р-ан-Пюїзе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південний схід від Парижа, 145 км на захід від Діжона, 35 км на південний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 440 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 855,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Відомі уродженці 

 Колетт ( 1873 —  1954) — французька письменниця, одна з зірок Прекрасної епохи.

Посилання 

 Сен-Совер-ан-Пюїзе на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Совер-ан-Пюїзе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Совер-ан-Пюїзе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Совер-ан-Пюїзе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Совер-ан-Пюїзе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна